De Nittis ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco De Nittis (1933–2014), italienischer Diplomat des Heiligen Stuhls
 Giuseppe De Nittis (1846–1884), italienischer Maler des Impressionismus